Очеретянка — топоним на Украине:
 Очеретянка — река в Харьковской области.
 Очеретянка — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Очеретянка — село в Черняховском районе Житомирской области.